Murfatlar se poate referi la:

 Murfatlar, localitate din România
 Murfatlar (companie), companie producătoare de vinuri din România
 denumirea controlată pentru vinuri produse în Regiunea Viticolă a Colinelor Dobrogei

Note